Příjmení Ammons nosí více významných osobností:

 Albert Ammons (1907–1949) – americký pianista
 Elias M. Ammons (1860–1925) – americký politik
 Gene Ammons (1925–1974) – americký saxofonista